Valkiaisenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valkiaisenjärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Valkiaisenjärvi (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar